Ally McBeal: een televisieserie

 Ally (Cantal)
 Ally (Haute-Loire)